Název Janova Ves má více částí obcí:
 Janova Ves (Kokořín) – část obce Kokořín v okrese Mělník
 Janova Ves (Pohorská Ves) – část obce Pohorská Ves v okrese Český Krumlov

Externí odkazy